MKP (латиницей) может означать:

 MKP — тикер NYSE для индекса S&P 500.
 mkp — трёхбуквенный код (по стандарту ISO 639-3) языка , используемого малыми группами населения юго-восточного полуострова Новой Гвинеи.
 MKP (сокр. от ) — металлизированный полипропиленовый плёночный конденсатор.

См. также 
 МКР (кириллицей)